Джильотти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джильотти, Витторио (род. 1921) — итальянский архитектор и инженер.
 Джильотти, Донна (род. 1955) — американский кинопродюсер. 
 Джильотти, Иоланда (1933—1987) — французская певица и актриса итальянского происхождения.